Liga Lombarda puede referirse tanto a:

 Liga Lombarda,  alianza establecida el 1 de diciembre de 1167 en el norte de Italia.

 Liga Lombarda, partido político fundado en 1984 (para más información véase Liga Norte).